Çağan Irmak (né en 1970), réalisateur, producteur et scénariste turc
Sadi Irmak (1904-1990), homme politique turc
Selma Irmak (née en 1971), femme politique turque